

Patronyme 
Borini est un patronyme d'origine italienne, notamment porté par :
 Marisa Borini (1930-), pianiste concertiste et actrice italienne.
 Fabio Borini (1991-), footballeur italien.

Homonymie de patronyme italien